Léry (Côte-d'Or)
 Léry (Eure)